Delia Steinberg Guzmán (* 7. ledna 1943 Buenos Aires) je argentinská filosofka, spisovatelka a klavíristka. Od roku 1991 je prezidentkou Mezinárodní organizace Nová Akropolis. Podporuje činnost této instituce v oblasti filozofie, kultury a dobrovolnictví ve více než padesáti státech na pěti kontinentech.

Jako filozofka z přesvědčení a dle svých sklonů v čele Filozofické školy OINA rozpracovala programy praktické filozofie navržené jejím zakladatelem J. A. Livragou, zvlášť zaměřené na vnitřní rozvoj člověka a jeho závazky vůči společnosti. V tomto smyslu vypracovala příručky s pedagogickým zaměřením pro výuku a praktikování filozofie na klasický způsob, což je způsob, který tím, že je zbavený přehnaného teoretizování, naplňuje své tradiční poslání usměrňovat události v životě člověka.

Její profesionální a pedagogické zkušenosti v oblasti hudby jí umožnily prohloubit vztah mezi uměním a filozofií a zahrnout hudbu do praktické filozofie jako cestu dosažení vnitřního života, harmonie a rozvoje potenciálů každé lidské bytosti. Zároveň nabízí svou pomoc při podpoře nových hudebních talentů prostřednictvím Mezinárodní klavírní soutěže, která nese její jméno a byla pořádána více než třicetkrát. Její zájem o léčivé účinky hudby ji přiblížil ke komplexní terapii, a proto spolupracuje s odbornými lékaři na plánování její metodiky zkoumání a aplikace.

Život 
Narodila se v Buenos Aires (Argentina) v roce 1943. V roce 1974 se přestěhovala do Španělska a o rok později získala španělskou státní příslušnost.

Studium a diplomy 
V dětství začala studovat hudbu a v sedmnácti letech získala titul profesorky klavíru a skladby na Státní hudební konzervatoři v Buenos Aires. Několik let se specializovala u argentinské pianistky Flory Nudelman, a později u ruského mistra Huberta Brandenburga.

Složila státní zkoušky z filozofie na Univerzitě v Buenos Aires. Její zájem o kulturu a vzdělávání jako nástrojů osobního uskutečnění ji přivedl ke studiu dalších oborů, tak absolvovala specializační kursy archeologie, dějin a dějin hudby, bioenergetické medicíny a dalších přírodních terapií.

Hudební aktivity 
První veřejný koncert měla v deseti letech a od té doby byla mnohokrát vybraná, aby se účastnila klavírních recitálů pořádaných různými společnostmi a organizacemi jako jsou Křesťanská asociace mladých, Mladí argentinští pianisté, Spolek umělecké kultury, Nové hudební talenty, Asociace Harmonicus, Odbor kultury Ministerstva školství republiky Argentina, Hudební vzdělávání a dalšími, jak veřejnými tak i soukromými.

Měla množství koncertů v sálech různých společností, stejně jako i v rozhlase a v televizi, jak v Argentině, tak i v dalších státech Ameriky se vždy výbornými kritikami v tisku.

Na podporu studia hudby s mezinárodním dopadem založila v roce 1988 Hudební institut Tristan, v němž vyučuje hru na klavír. V současné době Institut Tristan působí ve Španělsku, Brazílii, Francii, Izraeli, Rakousku a Německu, kde má řadu významných vzdělávacích aktivit.

Vede kursy Hudebního Vzdělávání ve Španělsku, z nichž lze zdůraznit ty, které jsou věnovány dílu J. S. Bacha, W. A. Mozarta, R. Wagnera, F. Chopina a R. Schumanna.

V rámci podpory nových hudebních talentů založila v roce 1975 Mezinárodní Klavírní soutěž, která nese její jméno. Účastní se poroty, čímž umožňuje rozvoj hudební kariéry mladých profesionálů. Mezinárodní klavírní soutěž Delie Steinberg se každoročně koná v Madridu (Španělsko) a účastní se ho mladí pianisté z celého světa. www.concursopianodeliasteinberg.org

Výuka a výzkum 
V roce 1966 se zapsala na kurzy kompletního studia Školy Filozofie Mezinárodní organizace Nová Akropolis u jejího zakladatele profesora Jorge Angela Livragy. Vzápětí se zapojila do výukové činnosti této instituce jako profesorka a přednášela látky z dějin filozofie, filozofie morálky, symbolismu, dějin náboženství, východní filozofie, psychologie, metafyzické estetiky, rétoriky, a všeobecně všechny zahrnuté do programu studií společnosti, k čemuž též vypracovala příručky pedagogicky zaměřené na uvedené látky.

Stejně tak rozšířila svou činnost na kurzy vzdělávání dalších profesorů a přednášejících v Nové Akropolis.

Měla kursy, přednášky a semináře v různých státech Evropy, Ameriky a Asie, především na témata jako:

„Starodávné civilizace a jejich společné prvky", „Bolest a její příčiny", „Esoterické tradice o původu člověka a vesmíru", „Klíče k astrologii", „Filozofie pro život", „Egypt: myšlení, život a náboženství", „Iniciační cesta ze Santiaga“, „Odkaz templářů", Tradice a čas", „Muzikoterapie" atd.

V roce 1977 založila a po dobu 25 let podporovala ve Španělsku Literární soutěž povídek, a spolu s významnými představiteli tohoto literárního stylu se účastnila poroty.

Od roku 1972 do roku 1991 byla ředitelkou Nové Akropolis ve Španělsku, a během těchto let se kulturní činnost Nové Akropolis rozšířila do více než třiceti měst tohoto státu.

Během této doby podporovala pedagogickou a výzkumnou činnost v různých oblastech:

Pedagogický program úvodu do praktické filozofie pro děti a mládež.

Zkoumání a výuka terapeutických vlastností hudby v rámci integrální terapie ve spolupráci s odbornými lékaři.

Kursy formování pro dobrovolníky s důrazem na etické hodnoty a sociální odpovědnost.

Od roku 1975 do roku 1991 byla zároveň koordinátorkou činností Nové Akropolis v Evropě. Od roku 1991, po smrti zakladatele Nové Akropolis, profesora Jorge Angela Livragy, byla zvolena mezinárodní prezidentkou této organizace, což znamená, že je pověřena vedením Nové Akropolis a koordinací její výchovné a vzdělávací činnosti ve všech státech světa, kde se tato mezinárodní asociace nachází.

Publikace 
V časopisech a novinách publikovala množství článků na témata vztahující se k filozofii, hudbě, dějinám a kultuře všeobecně.

V roce 1972 založila španělský časopis „Kulturní listy“, jehož byla šéfredaktorkou, a v němž vycházelo množství jejích článků a tematických cyklů, jako jsou „Mezi námi",“Na konci dne“, „Něco k vyprávění", „Zeptejme se", věnovaných podpoře praktické aplikace filozofie v každodenním životě.

Od roku 2000 je zároveň šéfredaktorkou kulturního časopisu „Sfinga", který má mnoho čtenářů ve Španělsku i v latinskoamerických zemích.

Vydané knihy a příručky 
Napsala více než třicet knih a příruček týkajících se praktické filozofie, psychologie, dávných civilizací, astrologie atd., z nichž uvádíme:
 „Hry Mayi“, poučování o životě hravým způsobem prostřednictvím iluzi na způsob indické Mayi. Zdání obsahují malá tajemství, která nás život nutí odhalovat.
 „Každodenní hrdina“, vytyčuje jako cíl probuzení hrdiny, kterého všichni máme ve svém nitru, prostřednictvím každodenního života s jeho pokušeními a výzvami.
 „Filosofie pro život“, průvodce pro přeměnu Filozofie v životní zkušenost, která obohacuje.
 „Účinky hudby na člověka“, aplikace hudby pro lepší život.
 „Jak lépe poznat sebe sama“, prvním krokem filozofické cesty je poznat sebe sama dle nápisu z Delf.
 „Řekli mi, že…“, souhrn článků o hledání smyslu života.
 „Dnes jsem viděla“, souhrn článků.

Tituly z kolekce krátkých filosofických textů 
 Optimismus a filosofie
 Metafyzické požadavky ženy
 Co chce mládež?
 Co děláme se srdcem a s myslí?
 Charakter podle hvězd
 Svoboda. Neúprosnost.
 Duše ženy
 Vzpomínky a rozvzpomínání
 Praktický esoterismus

Mnohá její díla byla přeložena do francouzštiny, angličtiny, němčiny, turečtiny, chorvatštiny, ruštiny, češtiny, portugalštiny, řečtiny a dalších jazyků.

Uznání 
Za svou práci ředitelky Nové Akropolis obdržela v roce 1980 Stříbrné vyznamenání za umění, vědy a literaturu, udělené Akademickou Společností pro výchovu a podporu, která je pod ochranou Francouzské akademie.

Argentinští filozofové
Narození v roce 1943
Narození 7. ledna
Narození v Buenos Aires
Žijící lidé
Ženy